AO ali Ao lahko pomeni:

 Avstro-Ogrska
 alpinistični odsek
 operacijsko področje (angleško Area of Operations) 
 AO - jezikovni projekt
 kodo države Angole po standardu ISO 3166-1 alpha-2

Glej tudi